USS "Advocate" – nazwa okrętów amerykańskich
 The Advocate – amerykańskie czasopismo o tematyce LGBT
 The Harvard Advocate – studencki magazyn literacki na uniwersytecie Harvarda
 Doctor's Advocate – druga solowa płyta amerykańskiego rappera The Game